Президентские выборы 2014 года на Украине — шестые (внеочередные) выборы президента Украины; состоялись 25 мая 2014 года. Победу одержал Пётр Порошенко.

Выборы состоялись по решению Верховной рады 25 мая 2014 года, в связи с отстранением ею Виктора Януковича от должности президента.

Решение о переносе выборов, планировавшихся на 2015 год, было принято 22 февраля 2014 года.

Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал Пётр Порошенко, получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 %.

Также эти выборы стали первыми, на которых избранный глава государства одержал победу во всех регионах (не считая АР Крым, де-факто находящейся под контролем РФ; на территории Крыма выборы не проводились).

Хронология 

В соответствии с Конституцией Украины, очередные президентские выборы должны были состояться 29 марта 2015 года.

21 февраля 2014 года, в результате многомесячных антиправительственных протестов, президент Украины Виктор Янукович и представители украинской политической оппозиции в присутствии иностранных политиков (министров иностранных дел Германии (Франк-Вальтер Штайнмайер), Польши (Радослав Сикорский) и руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики  подписали соглашение об урегулировании политического кризиса. Одним из пунктов этого соглашения было проведение досрочных выборов сразу после принятия новой конституции Украины, но не позднее декабря 2014 года.

22 февраля, после того как действовавший президент Виктор Янукович выехал из Киева, Верховная рада Украины приняла постановление «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий» и назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

13 апреля украинская Центральная избирательная комиссия признала невозможность образования окружных избирательных комиссий по выборам президента в Крыму и Севастополе.

«Во исполнение требований избирательного закона членом комиссии — куратором соответствующих регионов Украины осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение внесения председателю Центральной избирательной комиссии предложений по кандидатурам в состав указанных избирательных комиссий».
В частности, член Комиссии обратился к Председателю Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателю Севастопольского городского совета с просьбой до 14 часов 12 апреля 2014 предоставить предложения относительно кандидатур в состав ОИК, которые будут организовывать подготовку и проведение внеочередных выборов президента Украины в территориальных избирательных округах № 1-10, 224, 225.
«Однако соответствующей информации от указанных субъектов не последовало. Следовательно, комиссия своим постановлением признала невозможность образования окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины территориальных избирательных округов № 1-10, 224, 225 на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014.»

Итоги голосования 
Окончательные данные по явке избирателей, по данным ЦИК Украины:

Наиболее высокая явка наблюдалась в западных и центральных областях Украины (без восьми юго-восточных областей), где она составила 67,15 %. Самой низкой стала явка жителей шести юго-восточных (без Донецкой и Луганской) областей Украины — 50,72 %. В Донецкой и Луганской областях голосование было ограничено в связи с позицией руководства самопровозглашённых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и идущего с апреля 2014 года вооружённого конфликта на территории этих областей.

Кандидаты

Зарегистрированные кандидаты 
На сайте ЦИК Украины опубликованы данные о двадцати трёх кандидатах на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года:

Сняли свою кандидатуру

Отказано в регистрации 
Избирательная комиссия отказала в регистрации нескольким кандидатам.

СМИ 
Для освещения подготовки и хода выборов аккредитованы следующие ведущие украинские и международные СМИ:
 печатные издания: 13 (Украина),
 информационные агентства: 12 (Украина), 2 — «ИТАР-ТАСС в Украине» и «Международное агентство видеоинформации „RUPTLY“» (Россия), 1 — «ДПА» (Германия),
 радиокомпания  (Украина),
 телерадиокомпании: 6 (Украина), 2 — «Мир» и «ОАО ТРК „Петербург“ (5 канал)» (Россия), 2 — «TBS» и «Московское бюро телерадиовещательной корпорации „NHK“» (Япония), 1 — «Киевская студия немецкой телерадиокорпорации „АРД“» (Германия),
 телекомпании: 9 (Украина), 1 — «Телеканал „ОНТ“» (Беларусь), 1 — «Телекомпания „ТВ Центр“» (Россия), 1 — «телеканал „112 УКРАИНА“» (Венгрия), 1 — «Московское бюро Первого канала телевидения Германии „АРД“» (Германия)
 интернет издания: 2 — (Украина) «INTV» и «Сегодня.ua».

Наблюдатели 
Общее количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 3607 человек: 3325 человек от международных организаций и 282 человека от иностранных государств.

В мониторинге выборов участвуют наблюдатели следующих международных организаций:
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
 Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)
 Европейская платформа за демократические выборы (ЕПДВ)
 Канадская миссия наблюдения за выборами (CANEOM)
 Всемирный конгресс украинцев
 Европейская платформа за демократические выборы (EPDE)

Социологические опросы

Социологические опросы до февраля 2014 года

Социологические опросы после февраля 2014 года

Социологические опросы после регистрации кандидатов

Экзит-поллы

Результаты 

Результаты после обработки ЦИК Украины 100 % всех электронных протоколов (количество проголосовавших — 18 019 456 голосов «ЗА»):

Результаты по городам

Мнения о выборах 

 Виктор Янукович заявил, что власть нелегитимна, и все решения, в том числе о выборах, незаконны. По его мнению, только всеукраинский референдум об определении статуса каждого региона в составе Украины, а не экстренные досрочные выборы президента могут в значительной степени стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность Украины. 2 апреля Виктор Янукович в ходе интервью российским и иностранным СМИ сказал: «Посмотрите, как, в каких условиях нынешние правители пришли к власти. Никакой законности и конституционности здесь нет и не было. Поэтому легитимность этих выборов остаётся под большим вопросом. О какой демократичности можно говорить, если толпы бандитов с автоматами ходят вокруг Верховной рады и депутаты фактически под давлением принимают законы. Явка и результаты голосования будут вызывать очень большие вопросы».
 26 мая Виктор Янукович заявил, что уважает выбор, который сделал украинский народ на прошедших в воскресенье выборах президента страны, но для их легитимности необходимо участие юго-востока.
 По мнению Юлии Тимошенко, внеочередные выборы президента 25 мая станут самыми честными за всю историю независимой Украины.
 БДИПЧ ОБСЕ в отчёте от 17 апреля отметило, что в избирательное законодательство за последние два месяца были внесены значительные поправки, которые направлены на выполнение рекомендаций этой организации. ЦИК Украины проводит регулярные открытые заседания и пока придерживался всех установленных законодательством сроков. Законодательство в области СМИ обеспечивает надёжную основу для свободы прессы, но ещё сохраняются проблемные вопросы. Например, запрет на вещание российских телеканалов, преследования и ограничения свободы журналистов из государственных и частных СМИ, работающих на востоке страны.
 БДИПЧ ОБСЕ в отчёте от 14 мая отметило, что предвыборная кампания проходит в крайне сложной политической обстановке в связи с беспорядками на востоке страны. Были внесены поправки в избирательное законодательство, касающиеся «оккупированных территорий», согласно которым голосование не пройдёт на Крымском полуострове, а жители этой территории для участия в выборах могут зарегистрироваться в других частях страны. ЦИК Украины продолжает эффективную и независимую работу по подготовке выборов. ЦИК сформировала все 213 окружных избирательных комиссий в установленный срок. Однако подготовка к выборам в Луганской и Донецкой областях очень затронута сложной политической ситуацией и ситуацией с безопасностью. Так, ЦИК пришлось закрыть базу данных избирателей в некоторых частях Донецкой и Луганской областей до 11 мая, когда там были проведены непризнанные властями референдумы. Из-за этого около полутора тысяч УИК не получили списки избирателей в установленный законом срок. Свобода СМИ вызывает всё большую обеспокоенность, особенно на востоке страны, где на журналистов оказывается давление. Государственные СМИ распределяют время между кандидатами в соответствии с законом. Большинство представителей национальных меньшинств, опрошенных ОБСЕ, заявили, что не видят препятствий для своего участия в выборах и собираются принять участие в голосовании.
 26 мая объединённая миссия, состоящая из наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ЕП и ПА НАТО, опубликовала предварительное заключение о выборах президента Украины. В нём говорится, что 25 мая была ясно видна решимость властей провести честные выборы, которые прошли в основном в соответствии с международными обязательствами и с соблюдением фундаментальных прав и свобод граждан на большей части территории страны, несмотря на враждебную обстановку в двух восточных регионах и попытки вооружённых групп в них сорвать процесс. Избирательные комиссии работали в целом беспристрастно и коллегиально. Голосование и подсчёт голосов проходили в соответствии с предписанными процедурами, хотя зафиксированы очереди из избирателей на некоторых участках. Избирательное законодательство отвечает стандартам демократических выборов. Множество изменений в него было внесено прямо во время предвыборной кампании, чтобы, с одной стороны, приспособить законодательную базу к изменяющейся ситуации с безопасностью и обеспечить голосование граждан в неспокойных регионах, с другой стороны, чтобы сделать дальнейшие шаги в реформировании избирательной системы. Подсчёт голосов был оценён положительно на 95 % участков, за которыми проводилось наблюдение.
 23 мая в ПАСЕ был представлен доклад доклад швейцарца Андреаса Гросса об итогах работы наблюдательной миссии ассамблеи на президентских выборах. В докладе отмечено «подлинное стремление администрации» провести выборы по демократическим стандартам «в условиях беспорядков и насилия на востоке», успехи в электоральной реформе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В критической части доклада упоминаются случаи запугивания кандидатов, давления на СМИ, а также недостаточная прозрачности процедуры финансирования избирательных кампаний. Также, по мнению Гросса, надо ограничить допустимые расходы на кампанию, так как допустимая сумма для вноса одним спонсором на счет кандидата (€32 тыс.) является слишком высокой, как и требуемая для регистрация кандидата (€178 тыс.). В украинской делегации доклад признали объективным.

«Странная картинка» с результатами выборов 

25 мая в программе «Воскресное время» российский «Первый канал» продемонстрировал, по словам ведущей Ирады Зейналовой «странную картинку, появившуюся на официальном сервере ЦИК Украины», на которой, судя по изображению, якобы содержались результаты подсчёта голосов, согласно которым лидером президентской гонки является Дмитрий Ярош с результатом 37 %. При этом ведущая выпуска новостей заявила, что такие цифры противоречат данным всех опросов и экзит-полов. На тот момент никакие официальные данные о результатах президентских выборов ещё не были опубликованы ЦИК Украины, сообщил в прямом эфире корреспондент «Первого канала», освещающий в Киеве работу украинской ЦИК. 26 мая «Первый канал» в своем информационном выпуске вновь вернулся к теме «странной картинки» с необъяснимыми «результатами» выборов: ведущий выпуска новостей заявил, что появившиеся на небольшое время на официальном сервере ЦИК «результаты» не только противоречат официальным результатам выборов, публикуемым ЦИК Украины, экзит-поллам и предвыборным опросам, но и не могли в принципе иметь места, так как «странная картинка» появилась ещё до того, как началась обработка результатов голосования.

Версия национального информационного агентства Украины 
Агентство Укринформ сообщило, что объявление Яроша победителем является спланированной операцией по дискредитации выборов, которая осуществлялась с помощью компьютерного вируса, который был обезврежен СБУ совместно с Госспецсвязью и украинскими IT−специалистами за 40 минут до выхода выпуска новостей в эфир. Вирус должен был продемонстрировать «победу» Яроша. В действительности, по предварительным данным, Ярош набрал около 0,7 % голосов.

Примечания

Ссылки 

 Карты результатов выборов 2014 по участкам 
 Кандидати на пост президента України
 Заключение о досрочных выборах президента Украины 

Президентские выборы на Украине
2014 год на Украине
Выборы 2014 года
25
События 25 мая
Евромайдан
Президентство Петра Порошенко